Sarenne è un corso d'acqua nell'Oisans (dipartimento Isère).
Sarenne è una pista sciistica dell'Alpe d'Huez.
Sarenne è un ghiacciaio situato sul Pic Blanc a 3330 m s.l.m.
Colle di Sarenne è un valico alpino che collega Mizoën con l'Alpe d'Huez